Ez a lista a Misi Mókus kalandjai című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza. 

Televíziós sorozatok epizódlistái